Grâces est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor.
 La Fontaine des Trois Grâces (1777) est située sur la place de la Comédie à Montpellier.
 La Fontaine des Trois Grâces (1869) est située sur la Place de la Bourse à Bordeaux.
 Les Grâces sont la prière de remerciement, avant ou après le repas.
 Les Trois Grâces, divinités de la mythologie grecque.
 Les Trois Grâces, un tableau peint par Raphaël.